Le doyenné de Pontoise est une division du diocèse de Pontoise, il comprend le siège du diocèse.

Paroisses 
 Paroisse de Saint-Ouen-l'Aumone
 Paroisse d'Osny
 Paroisse d'Auvers-Butry, Ennery-Livilliers-Hérouville, Pontoise
 Paroisse de Pierrelaye

Voir 

 Informations du diocèse

Doyenné du diocèse de Pontoise